Il singolare del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Richard Gasquet che ha battuto in finale Potito Starace 4-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Albert Montañés (semifinali)
 Potito Starace (finale)
 Guillermo García López (secondo turno)
 Davide Sanguinetti (primo turno)

 Jiří Vaněk (quarti di finale)
 Óscar Hernández (primo turno)
 Janko Tipsarević (primo turno)
 Tomas Behrend (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 2005